Николай Николаевский:
 Николаевский, Николай Матвеевич (1907—1996) — советский экономист-нефтяник, лауреат Государственной премии СССР.
 Николаевский, Николай Фёдорович (1870—1920) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Енисейской губернии.